Лу — фамилии китайского, вьетнамского, норвежского происхождения.

Фамилии 

Лу (Lu) — китайские фамилии (кланы). Корейское произношение Но или Ро (노)
 魯 — Лу (княжество), родины Конфуция.
 路 — дорога.
 陆 — суша, земля.
 盧 / 卢 — княжество на территории нынешней провинции Хубэй.
Лу () — вьетнамская фамилия.

Лу () — норвежская фамилия

Персоналии 
 Лу, Александр — тайваньский актёр, каскадёр, постановщик боевых сцен, режиссёр.
 Лу, Алекса (род. 1972) — канадская сноубордистка, участница олимпийских игр 2006, 2010 годов.
 Лу, Аннет — Вице-президент Китайской республики (Тайваня) с 2000 по 2008 при Президенте Чэнь Шуйбянь.
 Лу, Джейн (род. 1963) — американский астроном вьетнамского происхождения.
 Лу, Евангел (1927—2017) — протодиакон Китайской православной церкви.
 Лу, Лиза (урождённая Лу Янь; род. 1927) — американская и гонконгская актриса китайского происхождения.
 Лу, Эдвард Цзан (род. 1963) — американский астронавт.
 Лу, Эрленд (род. 1969) — норвежский писатель и сценарист.
 Лу Бань (род. 507 до н. э.) — китайский ремесленник, философ, изобретатель, государственный деятель.
 Лу Ин (род. 1989) — китайский пловец, призёр олимпийских игр.
 Лу Инци (род. 1985) — тайваньская тяжелоатлетка, член национальной сборной Тайваня.
 Лу Ли (род. 1976) — китайская гимнастка, олимпийский чемпион.
 Лу Пинь (род. 1972) — китайский скульптор-монументалист.
 Лу Синьшэ (род. 1956) — китайский государственный и политический деятель, секретарь парткомов КПК провинции Цзянси и Гуанси-Чжуанского автономного района.
 Лу Синь (1881—1936), настоящее имя Чжоу Шужэнь — китайский писатель первой половины XX века.
 Лу Сюцзин (406—477) — даосский энциклопедист династии Лю Сун. Он был Седьмым патриархом даосской школы Шанцин.
 Лу Сяншань (1139—1193) — китайский философ эпохи Сун, основоположник неоконфуцианской «школы сердца» (心学).
 Лу Таньвэй ( сер. V века) — китайский художник.
 
 Лу Хань (Лу Хан, Лухан) (род. 1990) — китайский певец и актер.
 Лу Хаоцзе
 Лу Хуали (род. 1972) — китайская гребчиха.
 Лу Цзи
 Лу Цзинцзин (род. 1989) — китайская теннисистка.
 Лу Цзюнь
 Лу Цзяси (1915—2001) — китайский химик, пионер структурной химии в Китае.
 Лу Чжаньгун
 Лу Чжаолинь
 Лу Чжу
 Лу Чуньлун
 Лу Шанлэй
 Лу Шэн
 Лу Ю
 Лу Юн (род. 1986) — китайский тяжелоатлет. Олимпийский чемпион 2008 года. Серебряный призёр чемпионата мира 2005 года.
 
 Лу Яньсюнь
 Лу Яо
 Лу-Баба
 Лу-Гула
 Лу-Юхансон, Ивар
 Лу Тинмэй, Иероним

См. также 
 Сто фамилий